Munitieramp in Lagos, vond plaats in Lagos, Nigeria op 27 januari 2002
 Munitieramp (Utrecht), vond plaats in de stad Utrecht op 12 juni 1967